Isdalen kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Isdalen (dal i Antarktis),

Norge 

 Isdalen, Bergen, dal i Hordaland fylke, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar